Адам, Чарли ():
 Адам, Чарли (род. 1985) — шотландский футболист.
  (1962—2012) — шотландский футболист, игравший на позиции полузащитника.